Sehnsucht steht für:

 Sehnsucht, Emotion
 Sehnsucht (Band), Projekt des norwegischen Rockmusikers Sven Erik Kristiansen
 Sehnsucht (Album), Studioalbum von Rammstein (1997)
 Sehnsucht (Schiller), Gedicht von Friedrich Schiller (1801)
 Sehnsucht (Eichendorff), Gedicht von Joseph von Eichendorff (1824)
 Sehnsucht (T-Low-Lied), Lied des deutschen Rappers T-Low (2022)

Sehnsucht ist der Titel folgender Filme:
 Sehnsucht (1921), deutscher Stummfilm
 Sehnsucht, Alternativtitel von Perlen zum Glück, US-amerikanische Liebeskomödie (1936)
 Sehnsucht (1954), italienischer Historienfilm von Luchino Visconti
 Sehnsucht (1977), schwedischer Sexkrimi von Andrew White
 Sehnsucht (1990), Filmdrama aus der DDR
 Sehnsucht (1990, WDR), deutscher Jugendfilm von Hanno Brühl
 Sehnsucht (1992), japanisches Filmdrama von Tamasaburo Bando
 Sehnsucht (2003), deutsches Fernsehdrama von Ciro Cappellari
 Sehnsucht (2006), deutsches Filmdrama von Valeska Grisebach
 Schimanski: Sehnsucht, deutscher Fernsehfilm (1999)
 Spuren des Bösen: Sehnsucht, deutsch-österreichischer Fernsehfilm (2019)
 Praxis mit Meerblick – Sehnsucht, deutscher Fernsehfilm (2020)

Siehe auch:
 Sinnliche Sehnsucht
 Sehsüchte